Heininen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1853-1926), homme politique finlandais
Paavo Heininen (1938–2022), compositeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois